Montano ima više značenja:
 Montano (Bijela)
 Montano (Kazerta)
 Montano (Komo)